Эргенекон ():

 Эргенекон (организация) — турецкая ультра-национальная организация.
 Эргенекон — мифическая местность из генеалогической легенды в Джами ат-таварих, в которой укрылись от врагов семьи прародителей монголов